Bitwa pod Tunesem (255 p.n.e.)
 Oblężenie Tunisu (1270)
 Bitwa o Tunis (1535)
 Bitwa o Tunis (1943)